Наря́дчик — в Русском государстве выборное, подобно окладчику, должностное лицо из состава детей боярских данного города, получавшее жалованье и обыкновенно уже неспособное к полковой службе.

На город, смотря по количеству городовых служилых людей, выбиралось от одного до трех нарядчиков. Перечисление нарядчиков, описание их боевой годности и экономического положения находилось в десятнях.

Литература 
 В. Н. Сторожев, «Тверское дворянство XVII в.» (Тверь, 1891—95).
 Н. П. Лихачёв, «Разрядные дьяки XVI в.» (, 1888).

Примечания

Ссылки 
 

Должности Русского государства
Устаревшие слова